Paul Dirac – fizyk angielski, jeden z twórców mechaniki kwantowej
 Notacja Diraca – zapis formalizmów 
 Dirac (kodek) – kodek obrazu
 Dirac (Charente) – miejscowość we Francji